Жиль Герен (около 1611, Париж — 26 февраля 1678, там же) — французский скульптор.

Биография 
Жиль Герен был учеником Симона Гийена. Он  известен, как создатель гробниц одного из принцев Конде, Генриха II де Бурбон-Конде, и герцога Шарля де ла Вьёвиля. 

Надгробный памятник принца Конде был предназначен для церкви в Валери, расположенной рядом с принадлежавшим принцу замком Валери. Там скульптура находится по настоящее время. Одна из трёх подготовительных миниатюрных терракотовых моделей для надгробия  сейчас входит в коллекцию Лувра, куда поступила в дар от друзей музея в 1992 году. 

Надгробный памятник суперинтенданта финансов герцога де ла Вьёвиля был выполнен по заказу его жены в 1653 году, и находился в капелле Сен-Франсуа-де-Саль в церкви минимумов на Королевской площади в Париже. Когда спустя несколько лет умерла и супруга герцога, скульптор выполнил парный памятник для её надгробия. Сегодня оба памятника также можно увидеть в экспозиции Лувра.

В 1653 году скульптор выполнил бронзовый памятник Людовику XIV, попирающему аллегорию Фронды, который предназначался для украшения мэрии Парижа. Это был первый по времени создания прижизненный памятник королю. Однако, уже в 1689 году статуя была заменена другой, работы Антуана Куазевокса, которая ныне находится в музее Карнавале. Оригинальная статуя Герена была утрачена, однако сохранились её терракотовая подготовительная модель (также в Лувре) и мраморная копия для фонтана (в замке Шантийи).

Около 1639 года Жиль Герен работал под началом скульптора Жака Саразена над украшением Павильона Часов дворца Лувр (эти работы были завершены в 1642 году), и во дворце Фонтенбло, где он вылепил Голову Гермеса (1941) и украсил Часы Подземелья. В 1654 году Жиль Герен был подряжен Луи Лево, первым королевским архитектором, украсить скульптурами Королевский зал Лувра.

Кроме королевских, Жиль Герен много работал и над частными заказами. Он выполнил скульптурные работы для церквей (в частности, для церкви Сен-Жерве-де-Суассон), а также в замках Шеверни и Мезон-Лаффит.

Работы 
Жилю Герену приписывают следующие работы:

Рельефы 
 Герб Луи Эслена на фасаде его парижского особняка (около 1644).
 Изображения четырёх стихий в замке Мезон-Лаффит.
 Скульптурный орнамент в замке Германтес.
 Кариатиды во дворе Лувра.
 Саламандры в гроте Тетис в Версальском дворце (1655).

Скульптуры 
 Аллегория: Людовик XIV, убивающий Фронду, 1653 год, для мэрии Парижа. 
 Головы Гермеса, сделанная из песчаника в 1640 году, в замке Фонтенбло (кухонный двор).
 Америка, завершенная Анри Эмериком, аллегория одной из «четырех частей света» для садов Версаля.

Галерея

Литература 
 Emmanuel Bénézit, статья «Guérin (Gilles)» в словаре: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs & graveurs de tous les temps et de tous les pays, t. 2, Paris, Gründ, 1924, 822 стр, стр. 506
 Marie-Thérèse Forest, «Gilles Guérin et les commandes royales» 
 Thomas F. Hedin, "The Petite Commande of 1664: Burlesque in the gardens of Versailles", The Art Bulletin December 2001
 Работы Жиля Герена в Лувре.

Примечания 

Скульпторы Франции XVII века